Il termine opossum toporagno è usato in italiano nella denominazione di tutti i marsupiali della famiglia Caenolestidae.

Si distinguono le seguenti specie, delle quali diamo tra parentesi il nome scientifico: 

 opossum toporagno dal ventre grigio  (Caenolestes caniventer)
 opossum toporagno delle Ande  (Caenolestes condorensis) 
 opossum toporagno settentrionale  (Caenolestes convelatus) 
 opossum toporagno scuro   (Caenolestes fuliginosus) 
 opossum toporagno peruviano  (Lestoros inca)
 opossum toporagno dal naso lungo (Rhyncholestes raphanurus)